Футбольная лига в сезоне 1926/27 — 35-й сезон Футбольной лиги Англии. Чемпионом Англии в четвёртый раз в своей истории стал «Ньюкасл Юнайтед». Второй дивизион выиграл «Мидлсбро», Третий северный дивизион — «Сток Сити», Третий южный дивизион — «Бристоль Сити».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий северный дивизион

Результаты матчей

Третий южный дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1926/27 на RSSSF.com 

1926
Футбол в Англии в сезоне 1926/1927
Английский чемпионат
Английский чемпионат